Премия Уоллеса Макдауэлла () — награда, которая вручается Компьютерным обществом Института инженеров электротехники и электроники (IEEE). Награда вручается с 1966 года за выдающийся вклад в развитие информационных технологий. На момент 2018 года размер премии составляет 2000 долларов США.

Лауреаты

См. также 
 Медаль фон Неймана
 Медаль Ричарда Хэмминга
 Премия Тьюринга
 Премия Кнута
 Премия Неванлинны

Примечания

Ссылки 
 

Премии в области информатики
Награды IEEE
Награды по алфавиту